Saint-Géry :
 Saint-Géry, arrêt du bus 33 de la stib (vers dansaert)
 Saint-Géry, commune française de la Dordogne
 Saint-Géry, commune française du Lot
 Saint-Géry, section de la commune belge de Chastre située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon.
 Saint-Géry, quartier de Bruxelles.
 Nicolas de Saint-Géry, amman de Bruxelles de 1389 à 1405.  Il est aussi un des deux maîtres de l'Hôtel de Jeanne la duchesse de Brabant

Voir aussi 

 Saint Géry.
 Église Saint-Géry

Notes et références 

Homonymie de toponyme